Щука може да се отнася за:

 Щука, сладководна хищна риба
 Юнкерс Ju-87 „Щука“, германски пикиращ бомбардировач
 Два модела съветски подводници – Щука (подводница) от втората световна война, дизелелектрическа и Щука 671РТМ от 70-те години на 20 век, атомна.
 Щука, село в община Босилово, Северна Македония, родно място на Димитър Станишев